Сти́вен Джордж Хайндс (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник пяти . Четырёхкратный .

Играл в основном на позиции второго.

Как тренер различных сборных Англии участник чемпионатов мира и Европы.

Достижения 
 : золото (1997, 1998, 1999, 2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Chalfont Lifetime Sports Centre
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии